Небышено — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Небышено — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Небышено — деревня в Вилейском районе Минской области.